Az 1905-ös bajnoki idényben került az első osztályba az Újpest 1916-17-es idényben végzett a dobogón, s az ezt követő évadokban is általában második vagy harmadik helyen végzett.Első bajnoki címüket szerezték meg a Ferencváros előtt azzal, hogy több győzelmet szereztek, mint a zöld-fehér csapat.

Az őszi Fradi-Hungária rangadó azzal vált emlékezetessé, hogy a 4. percben Amsell kapus a lőni készülő Kalmár Jenő lábára vetődött, a kitűnő játékosnak szilánkosra tört a lába, gyógyulása után már nem nyerte vissza régi fényét a játéka.

A bajnokságon legtöbb gól a Somogy-Bocskai elleni találkozón esett, 7-4 lett a végeredmény. A Magyar Kupáért a Bocskai és a Szegedi Bástya mérkőzött meg, 5-1-re nyert a debreceni csapat a Hungária úti pályán 1200 néző előtt.

Az Újpest nemzetközi szinten is bizonyított, a Genfben rendezett Nemzetek tornáján a Slavia Praha elleni 5-1-es és 2-2-es eredménnyel első lett.

A kiesett Somogy helyére a Sabaria míg az osztályozón győztes Vasas az Attila FC helyére került a bajnokságban.

Február végén lehetett nevezni az uruguayi világbajnokságra, az MLSZ a hosszú, 18-20 napos utazásból eredő anyagi veszteség miatt nem küldte el a nevezést. Így az első világbajnokságon csak pár magyar volt jelen, a chilei csapat szövetségi kapitánya, Orth György, Fischer Mór a FIFA magyar tagja, továbbá a román labdarúgó-válogatott tagjaként, többek között: Kocsis Elemér és Kovács Miklós.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

Újpest játékosai: Aknai János k. (20), Kővágó Károly (12), Fogl III József (22), Borsányi Ferenc (21), Köves János (15), Víg II János (18), Ströck Albert (19), Avar István (22), Stófián János (14), Spitz Illés (19), P. Szabó Gábor (22). Játszottak még: Dudás Gyula (10), Egri Béla (1), Enyedi Béla (2), Fogl II Károly (1), Harmat Imre (3), Huba Rezső k.(1), Juhász Lajos k. (1), Koszta Imre (3), Mészáros István (7), Volentik Béla (9).

Edző: Bányai Lajos

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok